Deville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Deville, Ardennes, kommun i departementet Ardennes,

USA 

 Deville (ort i USA), Louisiana, Rapides Parish, 

Robotskapade USAförgreningar